Der Begriff Densetsu (jap.  dt. „Legende“) bezeichnet:
 Densetsu no Stafy, eine Videospielreihe
 Ginga Eiyū Densetsu, eine Serie von Science-Fiction-Romanen
 Seiken Densetsu, eine Rollenspiel/Action-Adventure-Serie
 Valkyrie no Densetsu, ein Computerspiel